Sous les jupes des filles est une chanson d'Alain Souchon, sortie en 1993
 Sous les jupes des filles est un film français d'Audrey Dana, sorti en 2014
 Sous les jupes des filles est un album d'Imany, sorti en 2014, qui constitue la bande originale du film précédent